Lerchengraben ist ein Gewässername:

 Lerchengraben (Buchenbach), rechter Zufluss des Buchenbachs nach Leutenbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Lerchengraben (Eckbach), rechter Auengraben zum Eckbach nach Dirmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Lerchengraben (Gronach), rechter Zufluss der Gronach zwischen Helmshofen und Gröningen (Gemeinde Satteldorf), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lerchengraben (Schwarzenbach), linker Zufluss des Schwarzenbachs (zu Aisch) nach Schwarzenbach (Stadt Höchstadt an der Aisch), Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Lerchengraben (Sulzbach), (höherer?) linker Zufluss des Sulzbachs (zur Lauter) in oder bei Neida (Gemeinde Meeder), Landkreis Coburg, Bayern
 Hinterer Lerchengraben, linker Zufluss der Wern vor Arnstein, Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Lerchenbach